Monoculus B.Nord. è un genere di piante della famiglia delle Asteraceae (sottofamiglia Asteroideae, tribù Calenduleae).

Distribuzione e habitat
Il genere è diffuso nella provincia del Capo occidentale in Sudafrica, e nel Namaqualand in Namibia.

Tassonomia
Comprende 2 specie:
 Monoculus hyoseroides (DC.) B.Nord.	
 Monoculus monstrosus (Burm.f.) B.Nord.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
Generi di Asteraceae

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Asteroideae
Flora dell'Africa